Hondt, de Hondt, De Hondt oder D’Hondt ist der Familienname folgender Personen:

 Gheerkin de Hondt (um 1510–1560), niederländischer Musiker und Komponist
 Hendrik Hondius (eigentlich d’Hondt; 1573–1650), niederländischer Verleger, Zeichner und Kupferstecher
 Jacques D’Hondt (1920–2012), französischer Philosoph
 Josse de Hondt (1563–1612), flämischer Kartograph und Verleger
 Paula D’Hondt (Geburtsname: Van Opdenbosch; 1926–2022), belgische Politikerin der Christen-Democratisch en Vlaams
 Reno de Hondt (* 1995), niederländischer Eishockeyspieler
 Victor D’Hondt (1841–1901), belgischer Rechtswissenschaftler
 Walter D’Hondt (* 1936), kanadischer Ruderer
 Willem Hondius (eigentlich d’Hondt; * 1597, † 1652 oder 1658), niederländischer Zeichner und Kupferstecher

D’Hondt steht auch für:
 D’Hondt-Verfahren, ein in Europa nach Victor D’Hondt benanntes Sitzzuteilungsverfahren

Siehe auch:
 Hondius
 Hond
 Hont